André Rebouças - engenheiro e abolicionista brasileiro
 Rebouças (Curitiba) - bairro da cidade de Curitiba, Paraná
 Rebouças (Paraná) - município do estado do Paraná
 Avenida Rebouças - avenida da cidade de São Paulo
 Túnel Rebouças - túnel da cidade do Rio de Janeiro

Desambiguação
Desambiguações de topônimos